Escudo de Orán puede referirse a:
 Escudo de Orán: Escudo de armas de la ciudad argentina de Orán.
 Escudo de Orán: Escudo de armas de la ciudad argelina de Orán.